Ionow (russ. Ионов) bzw. Ionowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Sergejewitsch Ionow (* 1989), russischer  Fußballspieler
 Anatoli Semjonowitsch Ionow (1939–2019), russischer Eishockeyspieler
 Marija Ionowa (* 1978), ukrainische Politikerin
 Natalja Iljinitschna Ionowa (* 1986), russische Popsängerin
 Sergei Dmitrijewitsch Ionow (* 1962), russischer Schachspieler und -trainer
 Wjatscheslaw Nikolajewitsch Ionow (1940–2012), sowjetischer Kanute